Steigenberger ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Steigenberger (1889–1958), deutscher Hotelier
 Albert Steigenberger (Journalist) (1956–2018), deutscher Pferdezüchter und Galopp-Journalist
 Armin Steigenberger (* 1965), deutscher Autor
 Claus Steigenberger, deutscher Schauspieler, Kabarettist, Regisseur und Autor
 Egon Steigenberger (1926–1985), deutscher Hotelier
 Gerhoh Steigenberger (1741–1787), Augustinerchorherr, Hochschullehrer und Bibliothekar
 Petrus Steigenberger (1933–2009) österreichischer Abt (Stift Rein)

Steigenberger bezeichnet auch:
 Steigenberger Hotel Group, die von Albert Steigenberger gegründete Hotelkette